Уличные гонки:
 Уличные гонки — форма автомобильных гонок.
 Уличные гонки — компьютерная игра в социальной сети Вконтакте.